

Musica 
 Lifeline – album dei Pablo Cruise del 1976
 Lifeline – singolo degli Spandau Ballet del 1982, dall'album True
 Lifeline – traccia dell'album Keys to Ascension 2 degli Yes del 1997
 Lifeline – album di Ben Harper del 2007
 Lifeline – EP dei Jesu del 2007
 Lifeline – traccia dell'album I-Empire degli Angels & Airwaves del 2007
 Lifeline – album di Neal Morse del 2008
 Lifeline – singolo dei Papa Roach del 2009, dall'album Metamorphosis
 Lifeline – singolo di Jamiroquai del 2011, dall'album Rock Dust Light Star
 Lifeline – singolo di Anastacia del 2014, dall'album Resurrection

Televisione 
 Guardia del corpo (Lifeline) – episodio della quarta stagione di Jarod il camaleonte
 Rimpianti (Lifeline) – episodio della sesta stagione
di JAG – Avvocati in divisa
 Salto nell'iperspazione (Lifeline) – episodio della quarta stagione di Stargate Atlantis

Altro 
 Lifeline – cortometraggio del 2016 diretto da Armando Bo
 Lifeline – web serie statunitense del 2017